Le championnat du monde de squash féminin 2010 se déroule à Charm el-Cheikh du 15 au 22 septembre 2010. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Omneya Abdel Kawy en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points et les prix sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde masculin 2010

Liens externes 

2010
Squash
Squash féminin 2010
Sinaï
Monde féminin 2010
Monde féminin
Sport en Égypte en 2010
Sport en septembre 2010